Суперэттан 2005 — шестой сезон с момента создания футбольной лиги Швеции в таком формате. В турнире приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Страница на сайте Шведской футбольной ассоциации
 Официальный сайт

2005
Швеция
Спорт в Швеции в 2005 году